Arda eller ARDA har flere betydninger:

Fiktion 
 Arda (Tolkien)

Personer 
 Arda (navn)

Stednavne 
 Arda, Maritsa
 Arda, Italien
 Arda, Douro
 Arda, Bulgarien